Błoński ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Błoński (1931–2009), polnischer Literaturkritiker, Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Essayist

 Jan Błoński (1949–2020), polnischer Sportfunktionär im Rodelsport

 Jan Kidawa-Błoński (* 1953), polnischer Filmregisseur und Filmproduzent